Гвадалказар има више значења:

 Општина Гвадалказар (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гвадалказар (Гвадалказар, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику